Saint-Louet est un toponyme normand vénérant Laud de Coutances, évêque de Coutances. Il peut désigner :
 Saint-Louet-près-Authie, une ancienne commune française du département de la Calvados, aujourd'hui intégrée à Authie.
 Saint-Louet-sur-Lozon, une ancienne commune française du département de la Manche, aujourd'hui intégrée à Lozon.
 Saint-Louet-sur-Seulles, une commune française du département du Calvados,
 Saint-Louet-sur-Sienne, une ancienne commune française du département de la Manche, aujourd'hui intégrée à Trelly.
 Saint-Louet-sur-Vire, une commune française du département de la Manche,